Игрома́ния может означать:
 Игромания — чрезмерное увлечение азартными играми (лудомания).
 «Игромания» — российский веб-сайт (ранее — журнал), посвящённый компьютерным играм.

См. также 
 Игровое расстройство